Pitfalls of a Big City – film del 1919 diretto da Frank Lloyd
Pitfalls of a Big City – cortometraggio del 1923 diretto da John A. Waldron